Il verdetto o La condanna (Das Urteil) – racconto di Franz Kafka (1912)
Il verdetto (Sealed Verdict) – film diretto da Lewis Allen (1948)
Il verdetto (The Verdict) – film diretto da Sidney Lumet (1982)
The Children Act - Il verdetto (The Children Act) – film diretto da Richard Eyre (2017)